Колонија ел Тријангуло има више значења:

 Колонија ел Тријангуло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија ел Тријангуло (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику